Ларрабесуа (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бискайя в составе автономного сообщества Страна Басков (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Урибе. Занимает площадь 22 км². Население — 1 917 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Бискайи